Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Hobart International 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. Januar stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Hobart
Hobart City